Программный автомат:

 Программный автомат экспозиции — режим автоматического управления экспозицией фотоаппарата.
 Программный автомат — устройство, использовавшееся для подрыва ядерных зарядов.